DeKalb County kan syfta på flera olika countyn i USA

 DeKalb County, Alabama
 DeKalb County, Georgia 
 DeKalb County, Illinois
 DeKalb County, Indiana
 DeKalb County, Missouri 
 DeKalb County, Tennessee